Юлиан Коси́нский (; 1833—1914) — польский хирург.

Биография 
Изучал медицину в Петербурге, где закончил Императорскую медико-хирургическую академию в 1858. После окончании курса отправился в Варшаву, где с 1862 был прозектором, 1869 — экстраординарный, а с 1877 — ординарный профессор хирургии и директор хирургической клиники. В 1866—1868 путешествовал по Германии и Франции, занимаясь исключительно хирургией. Славясь как один из лучших польских хирургов, он оставил мало литературных произведений, которые помещал в различных польских изданиях.

Косинский обвинялся в оставлении хирургических инструментов в животе пациента, что привело к её смерти. Суд вынес оправдательный приговор и отклонил иск об убытках.

Косинский был женат на Марии Терезе Саломее () (1849-1892), дочери генерала Александра Гауке (). Похоронен на кладбище Старые Повонзки (210, II).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Kosiński Julian - Encyklopedia PWN

Преподаватели Варшавской главной школы
Оториноларингологи
Хирурги Польши
Хирурги Российской империи
Похороненные на кладбище Старые Повонзки